Мыло — моющее средство.
 «Мыло» — американский ситком 1977—1981 годов.
 Жаргонное название мыльных опер и электронной почты.

Примечания